McKaig ist der Name von:

 Rae McKaig (1922–1996), Offizier der Royal Navy
 William McMahon McKaig (1845–1907), US-amerikanischer Politiker